Machell ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Machell (* 1994), englischer Fußballspieler
 James Octavius Machell (1837–1902), britischer Pferdetrainer
 John Machell (1637–1704), englischer Politiker
 Percy Wilfred Machell († 1916), britischer Offizier
 Reginald Machell (1854–1927), englischer Maler